Грива может означать:

Общие значения 
 Грива — длинные волосы у млекопитающих.
 Грива — невысокая, узкая, линейно вытянутая, пологая возвышенность.
 Грива — в переводе с латышского языка — устье.

Топоним

Белоруссия 
 Грива — посёлок Поколюбичского сельсовета Гомельского района Гомельской области.
 Грива — посёлок Телешевского сельсовета Гомельского района Гомельской области.
 Грива — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Греция 
 Грива — деревня в Греции.

Латвия 
 Грива — район города Даугавпилс, его бывший город-спутник.
 Грива — железнодорожная станция на линии Даугавпилс — Земгале Латвийской железной дороги.
 Грива — река в Латвии.

Россия 
 Грива — деревня Бабушкинского района Вологодской области.
 Грива — деревня Вожегодского района Вологодской области.
 Грива — деревня Хвойнинского района Новгородской области.
 Грива — деревня Козельского района Калужской области.
 Грива — деревня Хвастовичского района Калужской области.
 Грива — село в Койгородском районе Республики Коми.
 Грива — сельское поселение в Койгородском районе Республики Коми.
 Грива (Брянская область) — посёлок в Брянской области.
 Грива (Иркутская область) — деревня в Иркутской области.
 Грива (Пермский край) — посёлок в Пермском крае.
 Грива (Псковская область) — село в Псковской области.
 Грива (Тверская область) — посёлок в Тверской области.
 Грива (Тверская область) — село в Тверской области.

Реки
 Грива (приток Тугояковки) — река в Томской области.
 Грива (приток Матачиная) — река на Чукотке.
 Грива (приток Сивера) — река в Якутии.

Фамилия 
 Грива, Жан (1910—1982) — латышский советский писатель.
 Грива, Матвей (?-?) — один из руководителей гайдамацкого движения 1734 года на Украине.